Джордж Александр Келли (; 28 апреля, 1905 — 6 марта, 1967) — американский психолог, автор теории личностных конструктов.

Биография 
После получения степени бакалавра по математике и физике Келли изменил свои интересы в сторону социальных проблем. После защиты магистерской диссертации по педагогической социологии в Университете Канзаса несколько лет преподавал, затем в Эдинбургском университете получил степень бакалавра педагогики, в Государственном университете Айовы защитил диссертацию на соискание степени доктора философии по психологии.

За несколько лет до Второй мировой войны организовал программу передвижных психологических клиник, служивших базой для практики студентов. После войны, во время которой работал авиационным психологом, Келли занял пост профессора и руководителя программы клинической психологии в Государственном университете Огайо.

Теория 

Основная работа Келли вышла в 1955 году — это «Психология личностных конструктов». В ней автор излагает авторскую концепцию психики человека. Согласно Келли, все психические процессы протекают по путям предсказания событий окружающего мира. Человек не раб своих инстинктов, не послушная игрушка стимулов и реакций и даже не самоактуализирующаяся самость. Человек в рамках теории личных конструктов — учёный, исследующий окружающий мир и самого себя. Наблюдая поведение окружающих людей, стремясь понять и спрогнозировать это поведение, человек строит свою индивидуальную систему личностных конструктов.
Конструкт — основное понятие теории Джорджа Келли — это основное средство классификации объектов окружающего мира, биполярная шкала, например: «хороший — плохой», «умный — глупый», «пьяница — трезвенник».
С помощью приписывания объектам определённых полюсов конструктов человеком осуществляется и прогнозирование. То, какие именно конструкты выделяет человек и что выступают в качестве противоположного полюса, характеризует человека и потому имеет важное значение интерес для психотерапии.

Литература 
 Келли Дж. Психология личности: Теория личных конструктов. — : Речь, 2000.
 Kelly, G. A. The psychology of personal constructs: Vol. 1. A theory of personality. : Routledge.,1991., (Original work published 1955)
 Kelly, G. A. The psychology of personal constructs: Vol. 2. Clinical diagnosis and psychotherapy. : Routledge., 1991., (Original work published 1955)

См. также 
 Конструктивный альтернативизм

Ссылки 
 Репертуарные решётки в сети // Сайт психологии персональных конструктов Дж. Келли и концептуально созвучных проектов «Реп. Веб» (проект поддержан грантом фонда РФФИ).

Психологи США
Персонологи
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1905 году
Умершие в 1966 году
Психологи по алфавиту
Доктора философии
Выпускники Паркского университета
Выпускники Университета общества друзей